Го́тське королі́вство, або королі́вство го́тів (, , Gutþiuda Þiudinassus) — назва готських держав.

 Оюм — держава готів в Україні (3-4 ст.)
 Королівство остготів — держава готів в Італії (493–553).
 Королівство вестготів — держава готів в Іспанії й Португалії (418—721).

Див. також 
 Готія

Готи
Колишні королівства